Марий Эл может означать:
 Марий Эл — республика в составе Российской Федерации, её субъект.
 «Марий Эл» — скорый фирменный пассажирский поезд Российских железных дорог, курсирующий ежедневно по маршруту Йошкар-Ола — Москва.
 «Марий Эл» — республиканская общественно-политическая газета, выходящая на марийском языке.
 «Марий Эл» — национальная радиостанция, вещающая на марийском, русском и татарском языках из Йошкар-Олы на территории республики.
 «Марий Эл» — филиал ВГТРК, старейшая телерадиокомпания республики.